Transfiguração: Mudança de aparência, ou forma, Mas não mudança de essência.
Transfiguração de Jesus - segundo o texto da Bíblia, evento ocorrido enquanto Jesus orava no Monte Tabor, celebrado no dia 6 de agosto
Ou ainda:
Transfiguração (álbum) - de Cordel do Fogo Encantado
Transfiguração (Rafael) - pintura de Rafael

Desambiguação